Lo puig Moltó és una muntanya de 207 metres que es troba dins del terme municipal de L'Ametlla de Mar, a la comarca catalana del Baix Ebre. És una continuació vers l'est del Massís de Cardó, formant l'extrem oriental d'aquest. Es troba entre el Perelló i la mar.

Referències 

Muntanyes de l'Ametlla de Mar
Massís de Cardó